Незгідність кутова (, , ) – незгідне залягання гірських порід, яке характеризується суттєвими відмінностями в заляганні двох товщ гірських порід, які контактують.

Див. також 
 Незгідне залягання гірських порід
 незгідність паралельна, 
 поверхня незгідності, 
 незгідність прихована, 
 незгідність стратиграфічна, 
 незгідність тектонічна,
 залягання гірських порід, 
 узгоджене залягання, 
 локальне неузгодження,
 місцеве неузгодження

Література 
 

Структурна геологія